Александр Иосифович Роскин (1898—1941) — русский советский литературовед, детский писатель, театральный и литературный критик.

Биография 
Александр Роскин родился а в Москве в семье присяжного поверенного Московской судебной палаты Иосифа Гершевича (Григорьевича) Роскина (?—1919) и Веры Львовны Роскиной (урождённая Ривка Лейбовна Дынкина, ?—1946). Окончил реальное училище, занимался музыкой. В 1929 году начал литературную работу в газете «Беднота». В 1930—1940-х годах работал в журналах «Литературный современник», «Наши достижения», «Литературный критик», «Красная новь», «Художественная литература», «Литературное обозрение», «Театр», в «Литературной газете» и в других изданиях. Написал ряд научно-популярных книг, среди которых «Караваны, дороги, колосья» (1932) об основных открытиях Н. И. Вавилова и «Кольцо Севана» (1935) о строительстве гидроэлектростанции.

Написал множество статей о постановках московских театров, в особенности о русской и западноевропейской классике. Активно участвовал в столичной литературной жизни. Часто бывал на вечерах у писателя Р. И. Фраермана на Большой Дмитровке, 20. Во второй половине 1930-х годов основной темой творчества Роскина стал А. П. Чехов. На тему его биографии, творчества, театральных постановок Роскин написал 25 статей. В своих публикациях он рассматривал основные проблемы творчества Чехова, высказывался против «вульгаризаторских искажений» его облика.

Перу Александра Роскина принадлежат и некоторые произведения для детей и юношества, в частности книги «Максим Горький» (1936) и «Антоша Чехонте» (1940). Он составил литературные портреты современных советских писателей: М. Горького, А. П. Гайдара, В. В. Вересаева, К. Г. Паустовского, А. С. Грина, В. С. Гроссмана и других.

После начала Великой Отечественной войны ушёл в народное ополчение. Осенью 1941 года попал в окружение под Вязьмой. Погиб.

После его смерти Василий Гроссман посвятил ему очерк «Памяти Александра Иосифовича Роскина». В нём он писал: «Мне кажется, что главными линиями роскинского характера, линиями, обрисовавшими его внутренний контур, духовную архитектуру, были органическая, пропитавшая все его рабочее и житейское существо любовь к изящному, к прекрасному, душевная тонкость, чувствительность… Р. не только талант писательский, он талант человеческий. Он талант сложный, талант сложного характера, талант то ленивого, то деятельного, сильного ума, талант хандры, когда на него нападала хандра, талант чудесного, когда он был весел; человек очень особенного характера, человек органически изящный».

Семья 
 Брат — Владимир Иосифович Роскин (1896—1984), живописец.
 Брат — Григорий Иосифович Роскин (1892—1964), цитолог, гистолог, протозоолог.
 Жена (с 1925 года) — Надежда Давыдовна Рабинович (1901—1938, попала под трамвай), машинистка, племянница правоведа И. М. Рабиновича, двоюродная сестра поэта Евгения Раича; вторым браком вышла замуж за поэта Сергея Спасского.
 Дочь — Наталья Александровна Роскина (1927—1989), литературовед, автор мемуаров.

Сочинения 
 Караваны, дороги, колосья. — М.: ОГИЗ — Молодая гвардия, 1932. — 238 с.
 Максим Горький. М., 1936;
 Три сестры на сцене МХАТ, Л. — М., 1946;
 Статьи о литературе и театре: Антоша Чехонте. М., 1959;
 А. П. Чехов. Статьи и очерки, М., 1959.

Примечания

Литература 
 Паустовский К. Г. Повесть о жизни // Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. М., 1982;
 Данин Д. С. Возвращение критика // Знамя. 1959. № 10;
 Шкловский В. Б. Верно и неверно указанные пути // Новый мир. 1959. № 12;
 Владимирская А. Две книги Александра Роскина // Театр. 1960. № 5;
 Кобрина А. Так писать о театре! // Театральная жизнь. 1959. № 18

Ссылки 

Литературоведы СССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Литературные критики СССР
Театральные критики СССР
Русские писатели XX века
Погибшие в боях Великой Отечественной войны